Die Kraftwerke in der Ukraine werden sowohl auf einer Karte als auch in Tabellen (mit Kennzahlen) dargestellt. Die Liste ist nicht vollständig.

Installierte Leistung und Jahreserzeugung 
Laut CIA verfügte die Ukraine im Jahr 2020 über eine (geschätzte) installierte Leistung von 56,816 GW; der Stromverbrauch lag bei 124,533 Mrd. kWh. Der Elektrifizierungsgrad lag 2020 bei 100 %. Die Ukraine war 2020 ein Nettoexporteur von Elektrizität; sie exportierte 5,139 Mrd. kWh und importierte 2,72 Mrd. kWh.

Karte

Kernkraftwerke 

Mit Stand Januar 2023 werden in der Ukraine an 4 Standorten 15 Reaktorblöcke mit einer installierten Nettoleistung von zusammen 13.107 MW betrieben; 2 weitere Blöcke an einem Standort mit einer installierten Nettoleistung von zusammen 2070 MW sind im Bau und 4 Blöcke an einem Standort mit einer installierten Nettoleistung von zusammen 3515 MW wurden bereits endgültig stillgelegt. Der erste kommerziell genutzte Reaktorblock ging 1978 in Betrieb.

In der Ukraine wurden 2011 in Kernkraftwerken insgesamt 68,7 Mrd. kWh (Netto) erzeugt; damit hatte die Kernenergie einen Anteil von 48 Prozent an der Gesamtstromerzeugung. Im Jahr 2021 wurden 86,206 Mrd. kWh erzeugt; damit betrug ihr Anteil 55 Prozent an der Gesamtstromerzeugung.

Wärmekraftwerke

Wasserkraftwerke

Windparks 
Ende 2021 und Ende 2022 waren in der Ukraine Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 1.673 MW in Betrieb. Frühere Leistungen waren 2018: 596 MW, 2019: 1.170 MW und 2020: 1.314 MW. Alle Anlagen befinden sich an Land.

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Ukraine
Kraftwerke Ukraine